Дымково — топоним:

 Дымково — посёлок в Вологодской области.
 Дымково — слобода в составе города Киров.
 Дымково — деревня в Верхошижемском районе Кировской области.
 Дымково — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Дымково — деревня в Кумёнском районе Кировской области.
 Дымково — деревня в Немском районе Кировской области.
 Дымково — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Дымково — деревня в Печорском районе Псковской области.

См. также 
 Дымков